Livi ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Livi (1938–2020), italienischer Philosoph  und Theologe
 Barbara Livi (* 1973), italienische Schauspielerin
 Carlo Livi (1823–1877), italienischer Arzt und Psychologe
 Francesco Livi († um 1439), toskanischer Glasmaler der Spätgotik
 Jean-Louis Livi (* 1941), französischer Filmproduzent
 Massimo Livi Bacci (* 1936), italienischer Demograph und Politiker
 Piero Livi (1925–2015), italienischer Kurzfilmregisseur